Hermanskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hermanskär, Houtskär, Åboland, 
 Hermanskär, Korpo, Åboland, 
 Hermanskär, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Hermansö
Hommanskär

Robotskapade Finlandförgreningar